Jaki steht für:

 eine gestärkte Jacke der kreolischen Tracht in Suriname, siehe Koto (Kleidung)
 Jaki (Polen), Ort im Powiat Grajewski

Jaki ist der Familienname folgender Personen:
 Patryk Jaki (* 1985), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm und Vizejustizminister
 Stanley Jaki (1924–2009), ungarischer Priester, Physiker und Wissenschaftsphilosoph

Siehe auch:
 Jaky